Floing (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ardennes
 Floing (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark